Чемпионат России по международным шашкам среди мужчин 2014 года в основной (классической) программе прошёл 5—18 апреля в пансионате «Лесное» Ярославской области (близ города Тутаева).

Основная программа проводилась по швейцарской системе в 9 туров.

По итогам чемпионата определялись места в командном зачёте.

Медалисты 
  — Николай Гермогенов;
  — Александр Шварцман;
  — Андрей Калмаков.

Таблица 

 В графе раунд первая цифра означает номер соперника, через дробь результат: 2 очка — победа, 1 — ничья и 0 — поражение;
 для турнира в 9 раундов необходимо четное число участников, отсутствующий чётный участник обозначен +.

Ссылки 
 Результаты на сайте KNDB 

Чемпионаты России по международным шашкам среди мужчин
Чемпионаты России в 2014 году
2014 год в шашках
Апрель 2014 года
Спортивные соревнования в Тутаеве